El Khala (Camino de la Ascensión) es, en el universo de StarCraft, la doctrina sagrada impuesta por Khas y seguida miles de años por los Protoss. Sus bases son que la sociedad protoss ha de estar en paz y dividida en un sistema de castas, para hacer frente a los enemigos exteriores. Esta creencia o código de conducta fue derivada de las antiguas tradiciones de los Xel'Naga.

Protoss

en:Races of StarCraft#Protoss